Termin S-adenozilhomocisteinska hidrolaza ima više značenja.

 Adenozilhomocisteinska nukleozidaza, enzim
 Adenozilhomocisteinaza, enzim